Sportivnaja – stazione della metropolitana di Minsk
 Sportivnaja – stazione della metropolitana di Mosca
 Sportivnaja – stazione della metropolitana di Samara
 Sportivnaja – stazione della metropolitana di San Pietroburgo